Кливленд-парк ():

 Кливленд-парк — район и историческая местность в Вашингтоне 
 Кливленд-парк — станция Вашингтонского метро